Die Liste der Länder nach historischer  Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung der Entwicklung des nominalen und kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts pro Kopf in den Ländern und Territorien der Welt in den letzten Jahrzehnten. Sämtliche Daten beruhen auf Schätzungen der Weltbank bzw. des IWF.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1960–2020 (nominal) 
Länder nach Entwicklung des nominellen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf seit dem Jahr 1960 in US-Dollar. Länder sind von 1960 bis 2000 im 10-Jahres Rhythmus angegeben und ab dem Jahr 2000 im 5-Jahres Rhythmus. Bei einer leeren Spalte sind entweder keine verlässlichen Daten verfügbar oder das angegebene Land existierte zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht. Zu bedenken ist, dass die BIP-Angaben bei dieser Berechnung stark von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden und der inflationäre Effekt mit einfließt. Alle Tabellen sind sortierbar.

Angaben für Deutschland gelten von 1970 bis 1990 für den Durchschnitt aus beiden deutschen Staaten (BRD und DDR) und ab 2000 für das vereinigte Deutschland.

Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1980–2020 (kaufkraftbereinigt) 
Länder nach Entwicklung des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts seit dem Jahr 1980 in Internationalen Dollar. Der Internationale Dollar beruht auf der Kaufkraft eines US-Dollars in den USA und kann so unterschiedliche Preisniveaus in verschiedenen Ländern besser abbilden. Bei einer leeren Spalte sind entweder keine verlässlichen Daten verfügbar oder das angegebene Land existierte zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht. Alle Tabellen sind sortierbar.

Angaben für Deutschland gelten von 1980 bis 1990 für den Durchschnitt aus beiden deutschen Staaten (BRD und DDR) und ab 2000 für das vereinigte Deutschland.

Historische BIP pro Kopf-Schätzungen (Jahr 1–2008) 

Folgende Schätzungen stammen aus dem Buch The World Economy: Historical Statistics des britischen Ökonomen Angus Maddison aus dem Jahr 2007. Angaben sind in kaukraftbereinigten 1990 US-Dollar. Länder sind dabei ihrer heutigen territorialen Form angegeben, auch wenn sie damals noch nicht in ihrer heutigen Form existierten. Angaben für China gelten dabei für den gesamten Kulturraum China. Angaben für Indien gelten von 1 bis 1913 für den gesamten Indischer Subkontinent einschließlich der modernen Staaten Bangladesch und Pakistan und ab 1913 nur noch für die Republik Indien.

Historische BIP pro Kopf-Schätzungen für Europa (1830–1938) 
Folgende Schätzungen stammen von dem belgischen Ökonomen Paul Bairoch und gibt historische BIP-Schätzungen verschiedener europäischer Länder von 1830 bis 1938 wieder. Angaben sind in kaukraftbereinigten 1960 US-Dollar. Länder sind jeweils in ihrer, zum damaligen Zeitpunkt bestehenden, territorialen Form angegeben.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
 Liste der Länder nach historischer Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Liste (Staaten)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung